Skjult (titolo internazionale Hidden) – film norvegese del 2009
Hidden – album del 2010 dei These New Puritans
Hidden – serie televisiva britannica del 2011
 Hidden – album di Coma Vi®us (Paul Haslinger) del 1996
Hidden - Senza via di scampo (Hidden) – film del 2015 diretto dai fratelli Duffer